Der Grand Prix 1996 war ein Snooker-Turnier der Saison 1996/97, das vom 16. bis 27. Oktober 1996 im International Conference Centre von Bournemouth ausgetragen wurde. Nach dem Abschied von Reading 1993 war die südenglische Küstenstadt der dritte Austragungsort in drei Jahren. Nach dem Ausstieg von Škoda musste das Turnier ab diesem Jahr auch einige Zeit ohne Namenssponsor auskommen.

Der schottische Titelverteidiger Stephen Hendry erlebte diesmal eine Auftaktniederlage. Sein schottischer Landsmann Euan Henderson erreichte zum einzigen Mal in seiner Karriere ein Profifinale. Sieger wurde aber Mark Williams, der das Endspiel mit 9:5 gewann. Der Waliser war erst in dieser Saison in die Top 16 der Weltrangliste vorgerückt, nachdem er die Welsh Open gewonnen hatte. Der Grand Prix war sein zweiter Ranglistentitel.

Finalrunde 
64 Spieler traten zum Hauptturnier in Preston an. Die Top 32 der Weltrangliste waren gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich zuvor in der Qualifikation durchgesetzt hatten.

Eine Änderung gab es im Spielmodus: Bis zum Vorjahr waren sowohl Halbfinale als auch Finale als Best-of-17-Partien (9 Gewinnframes) gespielt worden. Ab diesem Jahr wurde im Halbfinale nur noch Best of 11 gespielt.

Finale

Quellen 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in Bournemouth